Илия Лерински може да се отнася за:

 Илия Видинов (? - 1904), деец на ВМОРО от Горно Неволяни;
 Илия Которкин (1884 - 1934), деец на ВМОРО и ВМРО от Баница.